Un frère au fond des siècles est le quatrième roman de la série Les Évadés du temps écrite par Philippe Ébly. Ce roman est paru pour la première fois en 1981 chez Hachette dans la collection Bibliothèque verte. À noter qu'il est d'abord sorti dans le cadre de la série Les Conquérants de l'impossible puis, lors de sa réédition en 1984, dans la série Les Évadés du temps.

Résumé 
Alors qu'ils campaient, Thierry, Didier, Kouroun et Noïm se réveillent dans une forêt du haut Moyen Âge. Sauf que Thierry n'est pas vraiment Thierry, c'est en fait Carl, le fils du seigneur local qui est dans son corps tandis que Thierry se retrouve dans le sien à vivre la vie de fils ainé de seigneur féodal. 
Noïm pense que cet échange a été provoqué par un Muwgh, une créature capable de traverser le temps. Il leur faut donc réussir à remettre Thierry dans son enveloppe corporelle, puis revenir à notre époque. La tâche s'annonce délicate et elle le sera, mais Ar-Tann, un druide de la Grande Forêt va leur prêter main-forte.

Remarques 
Certains indices (cela se passe en 704 au chateau de Heristal, le comte se nomme "Peppin") laissent penser que Carl pourrait être Charles Martel, fils de Pépin de Herstal, né en 688 et mort en 741.

Les différentes éditions 
 1981 : Hachette,  : Bibliothèque verte, cartonné. Illustrations de (Inconnu). 184 p. 
 1984 : Hachette,  : Bibliothèque verte, cartonné, série hachurée. Illustrations de  (Inconnu). 184 p. 
 1988 : Hachette,  : Bibliothèque verte, poche souple, . Illustrations de Richard Martens. 186 p. 
 2005 : Degliame,  : Le Cadran bleu. Illustrations d'Alain Reno. 176 p. ,

Source 
 Bibliothèque nationale de France (pour les éditions)

Les Évadés du temps
Roman de science-fiction de Philippe Ébly
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman belge paru en 1981
1981 en science-fiction
Bibliothèque verte